Carl Joachim Hambro kan henvise til flere personer:

 Carl Joachim Hambro (bankier) (1807-1877) – dansk bankier og baron
 Carl Joachim Hambro (politiker) (1885-1964) – norsk politiker og redaktør